Кандида́т (, від toga candida — «кандида, білосніжна тога»; у Стародавньому Римі здобувачі вищих посад надягали вибілений в крейдяному розчині одяг) — термін, що має такі значення:
 Кандидат (вибори) — особа, яка є претендентом на певну посаду або обов'язок.
 Кандидат наук — науковий ступінь в Україні та країнах переважно пострадянського простору.
 Кандидат університету — перший (з 1819 по 1835 рік другий) академічний ступінь (кваліфікація) в Російській імперії з 1804 по 1884 роки.
 Офіцерський кандидат — тимчасове військове звання у низці армій деяких країн світу.

Посилання 
 Кандидат  //